Steve Jackson (1951) angol játéktervező, a Kaland Játék Kockázat könyvek kitalálója
 Steve Jackson (1953) amerikai játéktervező, a GURPS szerepjáték atyja